Jan Juriewicz Hlebowicz (1480-1549) – kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński, witebski, połocki
 Jan Hlebowicz – stolnik wielki litewski
 Jan Janowicz Hlebowicz – wojewoda trocki, kasztelan miński i trocki, podskarbi ziemski litewski
 Jan Samuel Hlebowicz (zm. 1633) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej